Musikverein steht für:

 einen Verein zur ehrenamtlichen Musikpflege

dem Namen nach:
 Allgemeiner deutscher Musikverein, gegründet 1859
 Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, gegründet 1812
 Musikverein für Steiermark, gegr. 1815
 Städtischer Musikverein Bochum, gegründet 1860
 Städtischer Musikverein zu Düsseldorf
 Wiener Musikverein, Konzertgebäude in Wien